F43 peut faire référence à :
 HMS Tartar (F43), un destroyer de la Classe Tribal de la Royal Navy ;
 Réactions à un facteur de stress important, et troubles de l'adaptation, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres